Chris O'Neil ha battuto in finale Betsy Nagelsen 6–3 7–6.

Teste di serie
 Sue Barker (quarti di finale)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Beth Norton (secondo turno)
 Amanda Tobin (primo turno)
 Renee Blount (secondo turno)
 Cynthia Doerner (primo turno)
 Betsy Nagelsen (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1978